Чемпионат мира по трековым велогонкам 2002 года проходил с 25 по 29 сентября 2002 года в г. Баллеруп, пригороде Копенгагена, Дания на велодроме Ballerup Super Arena. На чемпионате разыгрывали 15 комплектов наград — 9 мужчин и 6 у женщин. Впервые в программу Чемпионата мира ввели скрэтч для мужчин и женщин, кроме того среди женских дисциплин появился кейрин.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Общий медальный зачёт

Ссылки 
 Результаты на сайте Memoire du cyclisme
 Результаты на сайте Bike Cult
 Результаты на сайте sports123.com 
 Результаты на сайте UCI

2002
Спорт в Дании в 2002 году
Чемпионаты мира в Дании
2002 год в велоспорте
Сентябрь 2002 года
Велоспорт в Дании